Iwan Müller henviser til:

 Iwan Müller (musiker) (1786-1854) – tyskbaltisk klarinettist, komponist og instrumentmager
 Iwan von Müller (1830-1917) – tysk klassisk filolog og pædagog